Choi Min-ho (judoca), judoca sul-coreano.
 Choi Min-ho (cantor), cantor sul-coreano.